Deux baliseurs de l'United States Coast Guard ont porté le nom dUSCGC Mackinaw, d'après la ville de Mackinaw City :
 l', lancé en 1944 et retiré du service en 2006 ;
 l', lancé en 2006.

Mackinaw